Il singolare del torneo di tennis USTA Challenger of Oklahoma 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Vince Spadea 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Bobby Reynolds (semifinali)
 Vince Spadea (finale)
 Wayne Odesnik (semifinali)
 Kristian Pless (primo turno)

 Kevin Kim (Campione)
 Frank Dancevic (quarti di finale)
 Joseph Sirianni (primo turno)
 Sam Warburg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Oklahoma 2008